Гетер Вотсон була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Анджелік Кербер.

Анастасія Павлюченкова виграла свій четвертий титул Monterrey Open, у фіналі перемігши Кербер з рахунком 6–4, 2–6, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw
Qualifying Draw 

Monterrey Open, одиночний розряд
2017